Cornelio I Bentivoglio (1519-1585) – nobile italiano, marchese di Gualtieri
 Cornelio II Bentivoglio (1606-1663) – nobile italiano, marchese di Scandiano e Magliano
 Cornelio Bentivoglio (1668-1732) – cardinale e scrittore italiano